Simon Podrebršek (ur. 8 kwietnia 1983) – słoweński skoczek narciarski, a następnie trener tej dyscypliny sportu. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2001). Medalista mistrzostw kraju. W swojej karierze stawał na podium konkursów drużynowych Pucharu Kontynentalnego.

Kariera 
W grudniu 1998 zadebiutował w zawodach Alpen Cup, zajmując w Predazzo miejsca na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki. W lutym 1999 po raz pierwszy wziął udział w Pucharze Kontynentalnym, odpadając w kwalifikacjach do konkursu w Planicy. W konkursie głównym tego cyklu zadebiutował rok później, plasując w Mislinji na 52. pozycji.

22 grudnia 2000 po raz pierwszy w karierze stanął na podium oficjalnych zawodów międzynarodowych rozgrywanych przez FIS, zajmując w Predazzo 3. miejsce w konkursie Alpen Cup. W styczniu 2001 w Hinterzarten ponownie zajął miejsca w czołowej „trójce” zawodów tego cyklu – 12 stycznia był drugi, a dzień później odniósł jedyne w karierze zwycięstwo w zmaganiach tej rangi.

W lutym 2001 po raz jedyny w karierze wystartował w mistrzostwach świata juniorów – w Karpaczu zajął 11. miejsce indywidualnie i 4. w konkursie drużynowym.

9 lutego 2001 w Schönwald zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 24. pozycję. Dzień później po raz pierwszy stanął na podium w zawodach tej rangi, plasując się z reprezentacją Słowenii na 3. miejscu w rywalizacji drużynowej w Titisee-Neustadt. Wynik ten powtórzył jeszcze 18 lutego 2001 w Planicy (także w zmaganiach zespołowych). Dzień wcześniej (17 lutego) w tym samym miejscu po raz pierwszy zajął miejsce w czołowej „dziesiątce” PK (był 10.). Wynik ten poprawił 15 marca, plasując się na skoczni Yamagata na 9. pozycji – rezultat ten jest jego najlepszym w karierze w rywalizacji tej rangi.

We wrześniu 2001, wspólnie z pierwszym zespołem klubu SSK Ilirija Lublana (oprócz niego skakali w nim Igor Medved, Damjan Fras i Jure Radelj), zdobył mistrzostwo Słowenii w rywalizacji drużynowej.

1 grudnia 2001 w Titisee-Neustadt zadebiutował w Pucharze Świata, plasując się na 48. miejscu. Był to jednocześnie jego jedyny występ w indywidualnym konkursie głównym tego cyklu – w sezonie 2001/2002 jeszcze trzykrotnie startował w takich zmaganiach (w drugim konkursie w Titisee-Neustadt oraz w zmaganiach w Hakubie i Sapporo), za każdym razem odpadając w kwalifikacjach. 27 stycznia 2002 w Sapporo po raz jedyny wystartował w konkursie drużynowym w ramach PŚ, zajmując ze słoweńskim zespołem 6. pozycję.

Mimo debiutu w zawodach najwyższej rangi Podrebršek nie notował już takich wyników jak w sezonie 2000/2001 – w tym okresie tylko trzykrotnie punktował w Pucharze Kontynentalnym (29 września 2001 w Oberhofie był 17., a w pierwszych dwóch dniach lutego 2003 w Braunlage plasował się na 14. i 22. miejscu). 9 lutego 2003 po raz ostatni wystąpił w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, plasując się w Zakopanem na 42. pozycji w konkursie Pucharu Kontynentalnego.

19 marca 2003 w Planicy brał udział w testowaniu Letalnicy, uzyskując dystans 189 metrów.

Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem skoków narciarskich w klubie SSK Sam Ihan. Przed sezonem letnim 2013 rozpoczął pracę indywidualną z Jernejem Damjanem – Damjan po rozpoczęciu treningów z Podrebrškiem zaczął osiągać najlepsze wyniki na przestrzeni kilku lat.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983